Kiriazis () ist ein griechischer Familienname.

Namensträger 
 Ioannis Kiriazis (* 1996), griechischer Leichtathlet
 Nick Kiriazis (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler 

Familienname
Griechischer Personenname